Les playoffs NBA 1979 sont les playoffs de la saison 1978-1979. Ils se terminent sur la victoire des SuperSonics de Seattle face aux Bullets de Washington  quatre matches à un lors des Finales NBA.

Classements de la saison régulière 

C - Champions NBA

Tableau

Notes et références 

Saison NBA 1978-1979
1979
NBA
Sport aux États-Unis en 1979